Ново гробље се може односити на:

 Ново гробље (Београд)
 Ново гробље (Бања Лука)
 Ново гробље (Книн)
 Ново гробље (Ниш)
 Ново гробље (Нишка Бања)
 Ново гробље (Пожаревац)